ŽNL Zadarska u sezoni 2009./10. je predstavljala jedinu županijsku ligu u Zadarskoj županiji, te ligu petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. Sudjelovalo je šesnaest klubova, a ligu je osvojila Škabrnja. 
Zbog manjka klubova 2. ŽNL Zadarska nije igrana.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 15. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (16. – 30. kolo)  
rezultat nakošen - nije vidljiv redoslijed odigravanja međusobnih utakmica iz dostupnih izvora  
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 
p - utakmica prekinuta  
p.f. - rezultat 3:0 bez borbe

Izvori:

Povezani članci 
 1. ŽNL Zadarska 
 4. HNL – Jug – ŠK/ZD 2009./10. 
 ŽNL Splitsko-dalmatinska 2009./10.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 zadarskilist.hr, Škabrnjani najkonstantniji (pregled ŽNL Zadarske 2009./10.), objavljeno 7. lipnja 2010., pristupljeno 19. rujna 2017.
rsssf.com, Hrvatska 2009./10., 5. rang - 1. ŽNL
 

 

2009-10
Zadarska-1